Barišić oder Barišič ist der Familienname folgender Personen:

 Bartol Barišić (* 2003), kroatischer Fußballspieler
 Borna Barišić (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 David Barišić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Hrvoje Barišić (Fußballspieler) (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Hrvoje Barišić (Schiedsrichter) (* 1978), kroatischer Fußballschiedsrichter
 Ivan Barišić (* 1993), kroatischer Fußballspieler

 Goran Barišić (* 1985), kroatischer Fußballspieler 
 Luka Barišić (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Maks Barišič (* 1995), slowenischer Fußballspieler
 Marin Barišić (* 1947), Erzbischof des römisch-katholischen Erzbistums Split-Makarska
 Mario Barišić (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Marko Barišić (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Mato Barišić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Rafael Barišić OFM (1796–1863), Apostolischer Vikar der Herzegowina
 Saša-Lela Barišić-Jaman (* 1982), slowenischer Handballspieler
 Slaven Barišić (1942–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Physiker
 Tomislav Barišić (* 1993), bosnisch-herzegowinisch-kroatischer Fußballspieler
 Valentin Barišić (* 1966), jugoslawischer, später kroatischer, Fußballspieler und -trainer
 Zoran Barišić (* 1970), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Barisic